El apellido Zuluaga puede referirse a:

 Antonio Zuluaga (1931-2012), pintor, escultor y dibujante colombiano.
 Arnold Zuluaga (n. 1983), futbolista peruano. 
 Camila Zuluaga (n. 1985), periodista colombiana.
 David Zuluaga (n. 1956), futbolista peruano.
 Fabiola Zuluaga (n. 1979), tenista colombiana.
 Francisco Zuluaga (1929-1993), futbolista colombiano.
 Guillermo Zuluaga Montecristo (1924-1997), actor y humorista colombiano.
 Juan de Dios Giraldo Zuluaga (f. 1932), militar colombiano.
 Juan Pablo Zuluaga (n. 1993), futbolista colombiano. 
 Luz Marina Zuluaga (n. 1938), Miss Universo colombiana.
 Mauricio Zuluaga Ruiz (n. 1950), empresario y político colombiano.
 Óscar Iván Zuluaga (n. 1959),  político colombiano.
 Ricardo Zuluaga Pérez (1919-2011), ingeniero y empresario venezolano.
 Ricardo Zuluaga Tovar (n. 1956), ingeniero y empresario venezolano.
 Sandro Zuluaga (n. 1978), futbolista colombiano.